

Geografia
 Pallotta – corso d'acqua della città metropolitana di Bologna
 Pallotta – località del comune di Monte Compatri, città metropolitana di Roma Capitale
 Castello Pallotta – castello di Caldarola, provincia di Macerata, Marche
 Perugia Pallotta – fermata della Ferrovia Centrale Umbra

Persone
 Alberto Pallotta (1966) – scrittore e critico cinematografico italiano
 Antonio Pallotta (1770-1834) – cardinale italiano
 Ferruccio Pallotta (...–...) – allenatore di calcio italiano
 Gabriella Pallotta (1938) – attrice italiana
 Galileo Pallotta (1797-1885) –  medico italiano
 Gino Pallotta (1923-1991) – giornalista e saggista italiano
 Girolamo Pallotta (1804-1866) – politico italiano
 Giovanni Battista Maria Pallotta (1594-1668) – cardinale italiano
 Giovanni Evangelista Pallotta (1548-1620) – cardinale italiano
 Guglielmo Pallotta (1727-1795) – cardinale italiano
 James Pallotta (1958) – imprenditore e dirigente sportivo statunitense
 Maria Assunta Pallotta (1878-1905) – religiosa italiana
 Leonida Pallotta (1910–...) – calciatore italiano
 Pietro Pallotta (1755-1830) – liutaio italiano